2 miejscowości w Polsce: 
 Syski – wieś w woj. łódzkim, w pow. łódzki wschodnim, w gminie Tuszyn 
 Syski – wieś w woj. łódzkim, w pow. opoczyńskim, w gminie Mniszków